James So'oialo – rugbista samoano
Rodney So'oialo – rugbista neozelandese
Steven So'oialo – rugbista samoano